Юссель (Канталь) — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.
 Юссель (Коррез) — коммуна во Франции, в департаменте Коррез.
 Юссель (Ло) — коммуна во Франции, в департаменте Ло.

См. также 
 Юссель-д’Алье — коммуна во Франции, в департаменте Алье.